Vidua camerunensis  — вид птиц из семейства вдовушковых. Некоторые авторы считают его подвидом Vidua funerea.

Распространение 
Распространён от Сьерра-Леоне до восточного Камеруна, северо-восточной части Заира (ныне Демократическая Республика Конго) и Южного Судана.

Описание 
Длина тела 10—11 см, вес 11—14 г.

Биология 
Питаются мелкими семенами трав, которые склёвывают с земли. Являются гнездовыми паразитами, то есть подкладывают свои яйца в гнёзда других птиц. Подражают пению птиц других видов.

МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 https://www.hbw.com/species/cameroon-indigobird-vidua-camerunensis

Вдовушковые
Животные, описанные в 1922 году
Птицы Африки